A 2022. évi téli olimpiai játékokon a műkorcsolya jégtánc versenyszámának rövid programját február 12-én, a szabad programot február 14-én rendezték. Az aranyérmet a francia Gabriella Papadakis–Guillaume Cizeron-páros nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar páros.

Naptár 
Az időpontok helyi idő szerint (UTC+8), zárójelben magyar idő szerint (UTC+1) olvashatóak.

Eredmények

Rövid program

Szabad program

Összesítés

Források 

J